Pfeilschifter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pfeilschifter (1870–1936), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker unter anderem in München
 Georg Pfeilschifter-Baumeister (1901–1981), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker in Würzburg
 Johann Baptist von Pfeilschifter (1792–1874), deutscher Publizist
 Josef M. Pfeilschifter, deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Julie Pfeilschifter (1840–1918), deutsche Pianistin und Komponistin
 Rene Pfeilschifter (* 1971), deutscher Althistoriker
 Sonja Pfeilschifter (* 1971), deutsche Sportschützin